High Speed, een computerspel
 High Speed Alliance: voormalige exploitant van de Nederlandse Hogesnelheidslijn
 High Speed (modelautomerk)
 High Speed 1, Britse hogesnelheidslijn